Peter Baltes ist der Name folgender Personen: 

* Peter Baltes (Politiker) (1897–1941), deutscher Politiker (NSDAP)
 Peter Baltes (Musiker) (* 1958), deutscher Musiker
 Peter Joseph Baltes (1827–1886), deutsch-US-amerikanischer Priester, Bischof von Alton